Мартин Тихсен — немецкий певец, продюсер, музыкант, автор текстов в песням. Более известен, как один из основателей, участник и солист популярной немецкой диско группы Silent Circle.

Биография 
Мартин Тихсен родился 23 января 1959 года в Германии. Мартин с детства проявлял интерес к музыке и очень хотел стать певцом. Тогда отец отдал сына в музыкальную школу. После её окончания поступил в академию и в 1979 году вместе со школьными друзьями Акселем Брайтунгом и Юргеном Беренсом основал группу Silent Circle, где Аксель был клавишником, Юрген барабанщик и гитарист, а сам Мартин вокалист.

Музыкальная карьера

Silent Circle 
В 1979 году Мартин начал свою музыкальную карьеру в составе группы Silent Circle. В том же году они впервые выступили, но после пути участников группы разошлись. Тогда Мартин участвовал в других неизвестных кавер-группах, писал музыку и слова для других менее известных исполнителей. Но в 1985 году участники Silent Circle вновь объединяются и записывают свою дебютный альбом — No. 1, где Мартин исполняет все вокальные партии.

Сотрудничество с другими участниками 
Кроме работы с Silent Circle Тихсен сотрудничал и с другими исполнителями. В 1990 году он написал композицию «Bisschen Zärtlichkeit» для известного певца и актёра Роя Блэка. На этом сотрудничество между Мартином и Роем не закончилось. Через два года Марти для него создает песню «Liebe Ist Der Herzschlag Dieser», которая потом вошла в альбом Роя Блэка Samtweich.

Так же в 1990 году выходит песня Ральфа Сандера «Liebe Kann Doch Keine Sünde Sein», которую написал Мартин Тисхен.

В 1986 году Мартин Тихсен пишет композицию «Like A Burning Star» для певицы Джессики. Эта песня вошла в сольный альбом Джессики, который назывался так же — «Like A Burning Star».

В 1992 году Тихсен спродюсировал альбом «J.D.» популярного немецкого певца и актёра Юргена Дрюса. Так же в 1993 году Мартин Тихсен занимался продюсированием альбома Silent Circle «2night».

Дискография

Сборники: 
 1999 — «The Best Of Silent Circle»
 2018 - «Chapter Italo Dance Unreleased»

Silent Circle: 
 1986 — «No. 1»
 1994 — «Back!»
 2018 — «Chapter Euro Dance»
 2018 — «Chapter 80ies — Unreleased»
 2018 — «Chapter Italo Dance — Unreleased»

Various: 
 1986 — «Time For Love (as Tychsen)»
 1988 — «Oh, Don’t Lose Your Heart Tonight (as Tychsen)»
 2010 — «What A Shame (as Tychsen)»

Рой Блэк: 
 1990 — «Liebe Ist Der Herzschlag Dieser Welt (as Tychsen)»
 1992 — «Liebe Ist Der Herzschlag Dieser Welt (as Tychsen)»

Джессика: 
 1986 — «Like A Burning Star»

Ральф Сандер: 
 1990 — «Liebe Kann Doch Keine Sünde Sein»

Как продюсер 
Юрген Дрюс:

 1992 — «J.D.‎»

Silent Circle:

 1993 — "2night "

См. также 
 Silent Circle — https://www.discogs.com/ru/artist/127272-Silent-Circle

Ссылки 
 
Дискография Мартина Тихсена на Discogs — https://www.discogs.com/ru/artist/457217-Martin-Tychsen?anv=Tychsen&filter_anv=1

Певцы и певицы Германии